Der SsangYong Rodius, oder auch auf manchen Märkten SsangYong Stavic genannt, ist ein PKW-Modell des koreanischen Automobilherstellers SsangYong, das ab 2013 in der zweiten Generation gebaut wurde. Es handelt sich hierbei um einen Großraum-Van.

Erste Generation (2004–2013) 

In Deutschland war der Rodius im Frühjahr 2005 als Siebensitzer und nur einer Motorvariante, nämlich dem 270 Xdi mit 120 kW (163 PS) erhältlich. Es wurden heck- und allradgetriebene Varianten produziert.

Das Spezielle bei SsangYong-Motoren ist, dass sie, ebenso wie das qualitativ hochwertige 5-Gang-Automatikgetriebe unter Lizenz von Mercedes-Benz weiterentwickelt werden und eine entsprechende Mercedes-Ersatzteilnummer bekommen.
Der Fünfzylindermotor mit 2700 cm³ Hubraum basiert auf dem Mercedes-Benz OM 602 und hat in der bei Ssang Yong verwendeten Variante mit nachträglich ergänzter Common-Rail-Einspritzung die Bezeichnung OM662. Er erreicht, bei der Zuverlässigkeit entsprechend dem zugrundeliegenden, bewährten OM 602, nahezu dieselben Leistungs- und Drehmomentwerte wie der im gleichen Zeitraum von Mercedes für das Modell E 270 CDI grundlegend neu entwickelte, anfälligere OM647.
Auch andere Fahrzeugkomponenten (Sitze, Innenverkleidung, Türgriffe, aber auch Radaufhängung, Bodengruppe) basieren überwiegend auf Teilen, die in Mercedes-Benz W 124 und Mercedes-Benz W 140 Verwendung fanden.

Das Ladevolumen beträgt 875 l bei voller Bestuhlung (7-Sitzer) und bis zu 3146 l bei maximaler Ausnutzung des Fonds als Transportraum. Hiermit korrespondiert die Zuladung von 610 kg (Automatikversion). Der Innenraum ist variabel durch die herausnehmbare Rückbank und die Möglichkeit, die zwei Einzelsitze der mittleren Sitzreihe um 180° gegen die Fahrtrichtung zu drehen, wodurch die Erreichbarkeit der dritten Sitzreihe verbessert wird. Sowohl die Einzelsitze als auch die Rücksitzbank können entlang der Längsachse des Fahrzeugs beliebig verschoben werden, die Einzelsitze lassen sich zu Tischen zusammenklappen und die Rückbank kann stufenlos in der Neigung verstellt oder zusammengeklappt werden.

Die maximale zulässige Anhängelast beträgt, je nach Ausführung, zwischen 2500 und 2850 kg (gebremst). Das maximale zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs liegt bei 2750 kg. Die Verbrauchswerte liegen in der günstigsten Version (Schaltgetriebe, 2WD, Modell 2007) bei 8,6 l/100 km kombiniert, 11,0 l/100 km innerorts, 7,2 l/100 km außerorts, CO2-Emissionen 230 g/km.

In Deutschland verkaufte sich der Rodius trotz seines vergleichsweise niedrigen Neupreises ab 24.900 € (2005), im Gegensatz zu der konzeptionell vergleichbaren, vom Innenraum her deutlich kleineren, leistungsmäßig und preislich aber im Premium-Segment angesiedelten Mercedes-Benz R-Klasse ungewöhnlich schlecht, was nicht zuletzt seinem auffälligen Design zugeschrieben wird, welches in der Dachlinie dem Konzeptfahrzeug Mercedes Vision GST entspricht, das auf der Detroit Auto Show 2002 vorgestellt wurde. Das Ziel von ca. 500 Stück, die SsangYong ursprünglich pro Jahr in Deutschland verkaufen wollte, konnte bis zur Insolvenz des Importeurs Kroymans 2008 nie erreicht werden. Nach dem Wiederaufleben des Geschäftsbetriebes von SsangYong Deutschland wurde der Import des Modelles nicht wieder aufgenommen.

Zulassungszahlen 
In Deutschland sind zwischen 2005 und 2007 lediglich 331 Rodius neu zugelassen worden. Im europäischen Ausland (v. a. Spanien; 3352 verkaufte Autos 2007) kam der Wagen sehr viel besser an. Neben Südeuropa ist Skandinavien ein Markt, an dem das Auto erfolgreich platziert werden konnte.

Zweite Generation (2013–2019) 

Im Sommer 2013 erschien die zweite Generation des Rodius, die auch wieder in Deutschland angeboten wurde. Für das ausschließlich als Siebensitzer erhältliche Modell war ein Zweiliter-Dieselmotor mit 114 kW (155 PS) und einem Drehmoment von 360 Nm lieferbar. Serienmäßig verfügt das Fahrzeug über Hinterradantrieb und ein Sechsgang-Schaltgetriebe, auf Wunsch war Allradantrieb und eine Fünfgang-Automatik erhältlich. Im Sommer 2018 wurde der Rodius überarbeitet.

In Korea wurde das Fahrzeug als Korando Turismo vertrieben.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Von der zweiten Generation konnten in Deutschland zwischen 2013 und 2018 insgesamt 707 Rodius neu zugelassen worden.

Weblinks 

 Offizielle SsangYong Deutschland Website
 Fahrbericht bei www.fahrberichte.de 2005
 Kurzbeschreibung im Dt. Ärzteblatt 2005
 Testbericht FAZ.de 2006
 Messebericht 2002 Mercedes Vision GST

Einzelnachweise 

Rodius
Van
Kombi